Voici la liste des planètes mineures numérotées de 43001 à 44000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

43001-43100

43101-43200

43201-43300

43301-43400

43401-43500

43501-43600

43601-43700

43701-43800

43801-43900

43901-44000 

43001-44000